A Trencséni járás (Okres Trenčín) Szlovákia Trencséni kerületének közigazgatási egysége. Területe 672 km², lakosainak száma 113 115 (2011), székhelye Trencsén (Trenčín). A járás területe az egykori Trencsén vármegye területe volt.

A Trencséni járás települései

Jegyzetek

Irodalom
Varga, J. 1962: Príspevok k poznaniu rozšírenia a ochrany stavovcov Trenčianskeho okresu. Sborník prác z ochrany prírody v Západoslovenskom kraji. Bratislava, 67-93.

Trencséni járás